McMillin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1845-1933), homme politique américain, gouverneur du Tennessee
 (1895-1952), joueur et entraineur américaine de football américain
 (1942-2020), entraineur américain de football et cross-country
 (1929-2005), coureur automobile et philanthrope américain
 (né en 1984), chanteur et compositeur américain
George J. McMillin (1889-1983), amiral américain de la Seconde Guerre mondiale
James McMillin (1914-2005), rameur d'aviron olympique américain
John Ernest McMillin (1884-1949), homme politique canadien en Ontario
 (1855-1936), homme politique américain de l'Indiana
 (né en 1977), homme politique américain de l'Indiana

Voir aussi
, séminaire américain dans le New Jersey
, pont américain de l'État de Washington
, observatoire américain de l'université d'État de l'Ohio
, syndrome ectoderme neural

Homonymie de patronyme